Пикалово — имя собственное; название населённых пунктов в России.

 Пикалово — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Пикалово — деревня в Урицком районе Орловской области.

См. также 
 Верхнее Пикалово
 Нижнее Пикалово